Reuven Yaron ist der Name folgender Personen:

* Reuven Yaron (Rechtshistoriker) (1924–2014), israelischer Rechtshistoriker
 Reuven Yaron (Komponist) (1932–1956), israelischer Komponist